Postoje tri enciklopedijska projekta pod imenom Hrvatska enciklopedija razdvojena razdobljem od više od 100 godina. Kontinuitet između njih u razdoblju 1950. – 1988. čine tri izdanja Opće enciklopedije JLZ.

 Hrvatska enciklopedija (Zoch)
Izdano dva sveska 1887. i 1890. u Osijeku
 Hrvatska enciklopedija (Ujević)
Izdano pet svezaka 1941. – 1945. godine (1. svezak još u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, sljedeći u vrijeme NDH) 
 Hrvatska enciklopedija (LZMK)
Enciklopedija koju je od 1999. do 2009. u 11. svezaka izdao Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 

 Hrvatska enciklopedistika